Takiguchi ist der Familienname folgender Personen:

 Jumpei Takiguchi (1931–2011), japanischer Seiyū und Erzähler
 Takiguchi Shūzō (1903–1979), japanischer Lyriker, Kunstkritiker und Maler